В данной статье приведены все альбомы и синглы выпущенные гитаристом Стивом Хэкеттом.

Альбомы

Вместе с группами

Quiet World (1970) 
 The Road (1970)

Genesis (1970-1977) 

 Nursery Cryme (1971)
 Foxtrot (1972)
 Genesis Live (концертный альбом, 1973)
 Selling England by the Pound (1973)
 The Lamb Lies Down on Broadway (1974)
 A Trick of the Tail (1976)
 Wind & Wuthering (1977)
 Spot the Pigeon (EP, 1977)
 Seconds Out (концертный альбом, 1977)
 Three Sides Live (концертный альбом, 1982, присутствует в песне "It/Watcher of the Skies")
 Genesis Archive 1967-75 (сборник, 1998)
 Turn It on Again: The Hits (сборник, 1999, присутствует в песнях "I Know What I Like (In Your Wardrobe)" и "The Carpet Crawlers 1999")
 Genesis Archive 2: 1976-1992 (сборник, 2000, присутствует в песнях "Entangled (Live)," "It's Yourself," "Pigeons," и "Inside and Out")
 The Platinum Collection (сборник, 2004)

GTR (1986-1987)
 GTR (1986)
 King Biscuit Flower Hour (1997)
 Greatest Hits Live (живой альбом, 2003)

Squackett (2012) 
 A Life Within A Day (2012)

Сольные альбомы (1975-по настоящее время)

Студийные альбомы  
 Voyage of the Acolyte (1975)
 Please Don't Touch (1978)
 Spectral Mornings (1979)
 Defector (1980)
 Cured (1981)
 Highly Strung (1982)
 Bay of Kings (1983)
 Till We Have Faces (1984 )
 Momentum (1988)
 Guitar Noir (1993)
 Blues With A Feeling (1995)
 Genesis Revisited (1996, только в Японии)
 Watcher of the Skies: Genesis Revisited (1996)
 A Midsummer Night's Dream (1997)
 Dark Town (1999)
 Sketches of Satie (2000)
 Feedback 86 (2000)
 To Watch the Storms (2003)
 Metamorpheus (2005)
 Wild Orchids (2006)
 Tribute (2008)
 Out of the Tunnel's Mouth (2009)
 Beyond the Shrouded Horizon (2011)
 Genesis Revisited II (2012)
 Wolflight (2015)
 The Night Siren (2017)

Концертные альбомы 
 Time Lapse (1991)
 There Are Many Sides to the Night (1995)
 The Tokyo Tapes (1996)
 Live Archive 70, 80, 90's (2001)
 Live Archive 70s Newcastle (2001)
 Somewhere in South America... (2002)
 Hungarian Horizons (2002)
 Live Archive NEARfest (2003)
 Live Archive 03 (2004)
 Live Archive 04 (2004)
 Live Archive 05 (2005)
 Live Archive 83 (2006)
 Live Rails (2010)

Сборники 
 The Unauthorised Biography (1992)
 Genesis Files (2002)
 ''Genesis Revisited II: Selection (2013)

Синглы

Вместе с группами

Genesis (1970-1977) 
 "Happy the Man" / "Seven Stones" (Октябрь 1972)
 "I Know What I Like (In Your Wardrobe)" / "Twilight Alehouse" (Февраль 1974)
 "Counting Out Time" / "Riding the Scree" (Ноябрь 1974)
 "The Carpet Crawlers" / "Evil Jam (The Waiting Room Live)" (Апрель 1975)
 "A Trick of the Tail" / "Ripples" (Март 1976)
 "Your Own Special Way" / "It's Yourself" (Февраль 1977)

GTR (1986-1987) 
 "When the Heart Rules the Mind" (1986)
 "The Hunter" (1986)

Sonic Obsession 
 "Timeless" (1994)

Squackett (2012) 
 "Sea of Smiles/Perfect Love Song" (Апрель 2012)

Сольная карьера 
 "How Can I?" / "Kim" (1978)
 "Narnia (Remix)" / "Please Don't Touch" (1978)
 "Every Day" / "Lost Time in Cordoba" (1979)
 "Clocks (Альтернативная версия)" / "Acoustic Set (Live)" / "Tigermoth (Live)" (1979)
 "The Show" / "Hercules Unchained" (1980)
 "Sentimental Institution" / "The Toast" (1980)
 "Hope I Don't Wake" / "Tales from the Riverbank" (1981)
 "Picture Postcard" / "Theme from 'Second Chance'" (1982)
 "Cell 151 (Полная версия)" / "The Air-Conditioned Nightmare (Live)" / "Time Lapse at Milton Keynes" (1983)
 "A Doll That's Made in Japan (Полная версия)" / "Just the Bones" (1984)
 "Days of Long Ago" (1991)
 "Brand New (Радио версия)" / "Brand New (Альбомная версия" (2003)

Ссылки 
 Официальный сайт Стива Хэкетта
 
 

Хэкетт, Стив
Хэкетт, Стив